Печище — деревня в Мезенском районе Архангельской области Российской Федерации. Входит в состав Зареченского сельского поселения (до 1 июня 2021 года Козьмогородского сельского поселения).

В подворных переписях XVII века (1623, 1646, 1647 и 1678 годы) упоминается «Малое Печище на реке Килзе».

География 
Печище расположено в центре Мезенского района на левому берегу мезенского рукава Печищенский Полой. Ниже Печища по течению находится деревня Кильце, к северо-востоку от Печища за островом Козьминская Голова на правом берегу реки Мезень находится деревня Козьмогородское (центр сельского поселения).

Население

Примечания

Ссылки 
 Мезенский район (Козьмогородский сельсовет): Подчинённые пункты (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах) 
 Деревня Печище на речке на Кильце (Перепись 1710 года: Архангелогородская губерния: Мезенский уезд: Переписная книга города Мезени с уездом переписи полковника Ивана Ивановича Перекрестова)

Карты 
 Печище на карте Wikimapia 

Населённые пункты Мезенского района